Batilly, commune française de Meurthe-et-Moselle ;
 Batilly, commune française de l'Orne.

Voir aussi
Batilly-en-Gâtinais, commune française du Loiret ;
Batilly-en-Puisaye, commune française du Loiret.